Okręty US Navy o nazwie USS "Itasca" lub podobnych:
 Pierwszy  był parowcem. W służbie w latach 1861-65.
 Drugi , później USS SP-810, był jednostką patrolową pełniącą rolę jednostki szpitalnej. W służbie w latach 1917-19.
  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-19.

Itasca